Världsmästerskapet i curling för damer 2014 (officiellt 2014 Ford World Women's Curling Championship) spelades i Saint John i New Brunswick i Kanada den 15 – 23 mars 2014. Antalet tävlande nationer var 12 stycken. Tävlingen avgjordes i idrottsarenan Harbour Station, där Schweiz vann mästerskapet.

Kvalificerade lag 
 Värdland
 
 Ett lag från amerikanska zonen
 
 Åtta lag från 2013 års europamästerskap
 
 
 
 
 
 
 
  (vinnare av Europe World Challenge Games)
 Två lag från 2013 års pacific-asiatiska mästerskap

Noteringar

Deltagare 
{| class=wikitable
|-
!width=200|
!width=200|
!width=200|
|-
| Ottawa CC, Ottawa
Skip: Rachel Homan 
Third: Emma Miskew 
Second: Alison Kreviazuk 
Lead: Lisa Weagle 
Alternate: Stephanie LeDrew
| Harbin CC, Harbin
Skip: Liu Sijia 
Third: Jiang Yilun 
Second: Wang Rui 
Lead: Liu Jinli 
Alternate: She Qiutong
|CC Sokol Liboc, Prag
Skip: Anna Kubešková 
Third: Tereza Plíšková 
Second: Klára Svatoňová 
Lead: Veronika Herdová 
Alternate: Alžběta Baudyšová
|-
!width=200|
!width=200|
!width=200|
|-
|Hvidovre CC, Hvidovre 
Skip: Madeleine Dupont
Third: Denise Dupont
Second: Christine Svensen
Lead: Lina Almindingen Knudsen 
Alternate: Isabella Clemmensen
|SC Riessersee, Garmisch-Partenkirchen
Skip: Imogen Oona Lehmann
Third: Corinna Scholz
Second: Nicole Muskatewitz
Lead: Stella Heiß
Alternate: Frederike Manner
|SC OndulatB, Riga
Skip: Evita Regza
Third: Dace Regza
Second: Ieva Bērziņa
Lead: Zaklina Litauniece
Alternate: Iluta Linde
|-
!width=200|
!width=200|
!width=200|
|-
||Moskvitch CC, Moskva
Skip: Anna Sidorova
Third: Margarita Fomina
Second: Aleksandra Saitova
Lead: Jekaterina Galkina
Alternate: Nkeiruka Jezech
|Currie and Balerno CC, Edinburgh 
Skip: Kerry Barr 
Third: Rachael Simms 
Second: Rhiann Macleod 
Lead: Barbara McPake 
Alternate: Hannah Fleming
|Gyeonggi-do CC, Gyeonggi-do 
Fourth: Gim Un-chi 
Third: Shin Mi-sung 
Skip: Kim Ji-sun 
Lead: Lee Seul-bee 
Alternate: Um Min-ji
|-
!width=200|
!width=200|
!width=200|
|-
||Skellefteå CK, SkellefteåFourth: Maria Prytz
Third: Christina Bertrup
Second: Maria Wennerström
Skip: Margaretha Sigfridsson
Alternate: Sara McManus
||Flims CC, FlimsSkip: Binia Feltscher-Beeli 
Third: Irene Schori 
Second: Fränziska Kaufmann 
Lead: Christine Urech 
Alternate: Martina Baumann
|St. Paul CC, Saint PaulSkip: Allison Pottinger 
Third: Nicole Joraanstad 
Second: Natalie Nicholson 
Lead: Tabitha Peterson 
Alternate: Tara Peterson
|}

 Grundspel (round robin) 
 Tabell 

Slutställning efter grundspelet

 Resultat Alla tider är UTC–4 Runda 1 Lördag 15 mars, 14:30 Runda 2 Lördag 15 mars, 19:30 Runda 3 Söndag 16 mars, 9:30 Runda 4 Söndag 16 mars, 14:30 Runda 5 Söndag 16 mars, 19:30 Runda 6 Måndag 17 mars, 9:30 Runda 7 Måndag 17 mars, 14:30 Runda 8 Måndag 17 mars, 19:30 Runda 9 Tisdag 18 mars, 9:30 Runda 10 Tisdag 18 mars, 14:30 Runda 11 Tisdag 18 mars, 19:30 Runda 12 Onsdag 19 mars, 9:30 Runda 13 Onsdag 19 mars, 14:30 Runda 14 Onsdag 19 mars, 19:30 Runda 15 Torsdag 20 mars, 9:30 Runda 16 Torsdag 20 mars, 14:30 Runda 17 Torsdag 20 mars, 19:30 Särspel Fredag 21 mars, 14:30 Slutspel 

 Play-off 1–2 Fredag 21 mars, 19:30 Play-off 3–4 Lördag 22 mars, 9:00SemifinalLördag 22 mars, 14:00 Bronsmatch Söndag 23 mars, 12:00 Final Söndag 23 mars, 19:30''

Referenser
 Curling.ca, Statistik
 Curlingzone.com, Kontinuerlig uppdatering

Noter

Externa länkar 
 Worldcurling.org
 Curling.ca

2014 i Kanada
Curling i Kanada
Curlingtävlingar
Sport i New Brunswick
Sportevenemang i Kanada